Demigod:

 Demigod (группа)
 Demigod (альбом)
 Demigod (игра)